Okręty US Navy o nazwie USS "Mobile":

Pierwszy "Mobile" to dawna nazwa parowca SS "Republic" (1853)
Drugi "Mobile" (CL-63) był lekkim krążownikiem typu Cleveland. Był w służbie w latach 1943-1947.
Trzeci "Mobile Bay" (CG-53) jest krążownikiem rakietowym typu Ticonderoga. Wszedł do służby w 1987 i nadal w niej pozostaje (stan na 2008 rok).

Mobile